Het  ATP-toernooi van Palermo 1991 (met de officiële naam Campionati Internazionali di Sicilia 1991) werd van 24 tot en met 30 september gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Country Time Club in de Italiaanse plaats Palermo.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets

| RD1-seed1=7
| RD1-team1= Franco Davín
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Juan Aguilera
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=1
}}

 Bovenste helft 

 Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= S Bruguera
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=4
| RD1-team02= C Pistolesi
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6
| RD1-team03= A Gaudenzi
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-team04= R Furlan
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-team05= J Sánchez
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-team06= J Wöhrmann
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-team07= S Pescosolido
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=1/r
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= J Aguilera
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=3
| RD1-seed09=8
| RD1-team09= G Prpić
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= F Mordegan
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=3
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= C Allgårdh
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=3
| RD1-team12= M Vajda
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-team13= T Carbonell
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-team14= L Duncan
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=2
| RD1-team15= J Tarango
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD3-team01= C Pistolesi
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= J Aguilera
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-team03= M Vajda
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Palermo
ATP-toernooi van Palermo